Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 275 dans le monde.

 Route fédérale 275 en Allemagne
 Route nationale 275, en Belgique
 Route 275 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 275 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis